A Federação Pernambucana de Handebol é a entidade que controla o esporte no Estado de Pernambuco. Fundada em 3 de setembro de 1973, representa os clubes pernambucanos na CBHb.

Membros fundadores
 Clube Náutico Capibaribe
 Sport Club do Recife
 AABB Recife
 JET Clube do Recife
 Clube Português do Recife

Clubes e Associações 
 Clube Internacional do Recife
 Clube Português do Recife
 UNICAP
 Colégio Santa Emília
 Caruaru
 Associação Atlética Santos Dumont
 Petrolina
 Associação Atlética Amigos do Porto
 Escola Almirante Tamandaré
 Escola Ernesto Leite
 Limoeiro Handebol Clube

Ligações externas
Página oficial da Federação Pernambucana de Handebol 
Site oficial da CBHb
Site oficial da IHF
Site oficial do COB
HandebolBrasil.net - Artigos sobre a modalidade

Pernambuco
Handebol